Kopisch heißen folgende geographische Objekte:
 Copșa Mare, Ort im Kreis Sibiu, Rumänien (deutscher Name)
 Kaposvár, Hauptort des Komitats Somogy, Ungarn (deutscher Name)

Kopisch ist der Familienname von:
 August Kopisch (1799–1853), deutscher Dichter und Historienmaler